Magányos csónak, é a música interpretada por Kátya Tompos, que representia o seu país, a Hungria, no Festival Eurovisão da Canção 2009. Apesar de ser escolhida, a cantora desistiu de participar. Esta foi a segunda entrada escolhida pela Hungria para o concurso, pois a primeira escolha foi desqualificada devido ao não comprimento da regra de originalidade da música, a música já havia sido apresentada em 2004.

Referências

Canções do Festival Eurovisão da Canção